Cactus grimpant peut faire référence à:
 Epiphyllum phyllanthus, une espèce de cactus poussant au Panama
 Ocotillo (Fouquieria splendens), également surnommé « cactus grimpant », une plante des déserts du sud-ouest des USA et des régions au nord du Mexique

+
Espèce de Cactaceae (nom vernaculaire)
Homonymie en biologie